Rönnäs kan syfta på:

 Rönnäs, Pernå kommun – en by i Pernå kommun, Nyland
 Rönnäs, Ljungby kommun – herrgård i Småland
 Rönnäs skärgårdsmuseum –  ett lokalt kulturhistoriskt museum
 Västra Rönnäs – en by i Leksands kommun, Dalarna
 Östra Rönnäs – en by i Leksands kommun, Dalarna
 Rönnäs (norra delen) – ett fritidsområde på Asby udde i Ydre kommun, Östergötland
 Rönnäs (södra delen) – ett fritidsområde på Asby udde i Ydre kommun, Östergötland